Bolesław Dudziński (1892–1976) – krytyk literacki i teatralny, publicysta, autor pamiętnika z I wojny światowej
 Bolesław Dudziński (1895–1965) –  polski ksiądz katolicki, doktor prawa, kapelan Wojska Polskiego